DME steht für:
 Deutsche Museums-Eisenbahn, Gesellschaft des Eisenbahnmuseums Darmstadt-Kranichstein
 Diabetic Macular Edema, siehe Laserkoagulation #Diabetisches Makulaödem 
 Dieselmotoremissionen, siehe Dieselruß
 Digitale Meldeempfänger, siehe Funkmeldeempfänger #Digitale Meldeempfänger (DME)
 Digitale Motorelektronik, siehe Motronic
 Digitale Mozart-Edition
 Dimethoxyethan, organisches Lösungsmittel, siehe Ethylenglycoldimethylether
 Dimethylether, chemische Verbindung aus der Gruppe der Ether
 Distance Measuring Equipment, Entfernungsmessgerät, Funkstelle des Navigationsfunkdienstes
 Dortmund-Märkische Eisenbahn, ein ehemaliges Eisenbahnunternehmen (1999 bis 2004)
 Dropping Mercury Electrode, siehe Quecksilbertropfelektrode
 Dubai Mercantile Exchange, Terminbörse
 Flughafen Moskau-Domodedowo (IATA-Code), Flughafen von Moskau
 Bahnhof Meißen (DS100-Code)

dme steht für:
 Ɗugwor (ISO-639-3-Code), tschadische Sprache im nördlichen Kamerun

Abkürzung